Бабуро има више значења:

 Бабуро (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бабуро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бабуро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику